Ха́дльдоур А́усгримссон (; 8 сентября 1947, Вопнафьордюр — 18 мая 2015, Рейкьявик) — исландский политик, премьер-министр Исландии с 15 сентября 2004 до 15 июня 2006, министр иностранных дел страны с 23 апреля 1995 до 15 сентября 2004, лидер Прогрессивной партии в 1994—2006.

Член Альтинга в 1974—1978 и 1979—2003, министр рыболовства в 1983—1991, юстиции и духовных дел в 1988—1989, Северного сотрудничества в 1985—1987 и 1995—1999.

В 2004 сменил Давида Оддсона на посту премьер-министра, в 2006 ушёл в отставку после плохих результатов, показанных ПП на муниципальных выборах. С 31 октября 2006 — генеральный секретарь Совета министров Северного совета.

Награды 
 Памятный знак за личный вклад в развитие трансатлантических отношений Литвы и по случаю приглашения Литовской Республики в НАТО (12 февраля 2003 года, Литва)

Примечания

Ссылки 
 Биография

Министры иностранных дел Исландии
Министры юстиции Исландии
Министры рыболовства Исландии
Премьер-министры Исландии
Выпускники Бергенского университета